Штајерска (покрајина), једна од 9 савезних покрајина Републике Аустрије.
 Штајерска (Словенија), део историјске регије Штајерска у саставу Словеније.
 Штајерска марка, бивша марка у саставу Светог римског царства.
 Војводина Штајерска, бивше војводство у саставу Светог римског царства и Хабзбуршке монархије.